Matorra puede referirse a:
El nombre común de la planta Fagus sylvatica.
El nombre común de la planta Quercus ilex.
El nombre común de la planta '''''Quercus pyrenaica.